Ghahraman est un nom de famille porté notamment par :

 Golriz Ghahraman (1981-), femme politique néo-zélandaise d'origine iranienne ;
 Saghi Ghahraman (1957-), poétesse, éditrice et activiste pour les droits LGBT iranienne.